

Toponyme 
 Harbach, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat
 Moorbad Harbach, commune autrichienne située en Basse-Autriche

Patronyme 
 Chad Harbach, écrivain américain
 Otto Harbach, parolier et librettiste américain

Homonymie de patronyme